Одесский погром может означать один из нескольких еврейских погромов, проходивших в Одессе:
  — еврейский погром на фоне слухов о причастности евреев к убийству православного патриарха Григория.
  — еврейский погром в 1859 году.
  — еврейский погром в 1871 году.
 Одесский погром (1881) — еврейский погром в во время погромов на юге России в 1881—1882 годах.
 Одесский погром (1905) — погром во время революции 1905 года.